Harry Glickman ist der Name folgender Personen:

*Harry Glickman (Geiger) (1910–1996), US-amerikanischer Geiger
Harry Glickman (Journalist) (1924–2020), US-amerikanischer Journalist und Sportfunktionär